Huis te Woudenberg (I)
Huis te Woudenberg (II)